Eric Eidel (?-), musicien américain ;
 Philippe Eidel (1956-2018), musicien, compositeur, et réalisateur français ;
 Samuel Eidels (1555-1631), talmudiste galicien.